Franciaország
Sauville, település Ardennes megyében
Sauville, település Vosges megyében